Durante la seconda guerra mondiale, alcuni cittadini statunitensi si arruolarono volontariamente nelle Waffen-SS, anche se nessuna unità specifica fu mai creata, nonostante si parli dell'American Free Corps o della George Washington Brigade, in realtà mai esistite ma citate da Kurt Vonnegut nel romanzo Mattatoio n. 5 e in romanzi di Jack Higgins.

Il fenomeno 
Si ha notizia di un primo arruolamento di cinque statunitensi nel maggio 1940, ma le notizie disponibili non permettono di valutare l'esatta consistenza numerica dopo questa data, si sa solo che almeno otto di loro furono uccisi in azione.

Il più noto di questi volontari fu Martin James Monti, che disertò nell'ottobre 1944 viaggiando da Karachi a Napoli, pilotando un P-38 Lightning con il quale volò fino a Milano per consegnarsi ai tedeschi, i quali inizialmente lo utilizzarono per fare propaganda mediatica attribuendogli lo pseudonimo di Martin Wiethaupt. Fu poi inserito nelle Waffen-SS con il grado di SS-Untersturmführer (sottotenente) nell'SS-Standarte Kurt Eggers, dove militò anche il suo connazionale Peter Delaney.

Citazioni letterarie 
Nell'esercito tedesco non fu mai creata alcuna unità specifica composta da americani, tuttavia in alcune opere letterarie come 
il romanzo Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut e alcuni romanzi di Jack Higgins sono citati gli American Free Corps e la George Washington Brigade.

Bibliografia 
 J. Lee Ready, The forgotten Axis, Germany's Partners & Foreign Volunteers in WW2, MacFarland & Co. Inc. , ISBN 0-89950-275-X

Voci correlate 
 Martin James Monti
 Peter Delaney

Collegamenti esterni 
 

Waffen-SS